Riječani est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Riječani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Riječani, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Riječani, un village situé dans la municipalité de Nikšić.

Voir aussi 
 Riječani Donji
 Riječani Gornji